Бретіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 143 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 396,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки

Посилання 
 Бретіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бретіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Уаза